Le programme 100 Classrooms était un projet conjoint de Deutsche Welle et Cap Anamur pour construire et restaurer des salles de classe en Afghanistan après l'invasion américaine de 2001. Depuis le 13 juin 2003, le programme a permis de construire près de 100 salles de classe et 32 écoles.

Des écoles ont été construites à Novobad, Jamchi, Yanqiqala, Laclacond, Sardcomar et Baharak. Les salles de classe mesuraient environ  et pouvaient accueillir 30 à 40 élèves. Les dirigeants locaux devaient accepter que les écoles soient ouvertes aux garçons et aux filles, que les aires de récréation soient mixtes et que les enseignants soient payés par les communautés locales.

Le projet a été financé par des dons du monde entier, pour un total de plus de 380 000 €.

Notes et références 

Enseignement en Afghanistan